Fürstenallee steht für:
 Fürstenallee (Dresden), siehe Großer Garten (Dresden)
 Fürstenallee (Kassel), heute Rasenallee
 Fürstenallee (Kreis Lippe)
 Fürstenallee (Salzburg), siehe Liste der geschützten Landschaftsteile der Stadt Salzburg
 Fürstenallee (Regensburg): siehe Fürst-Anselm-Allee, erbaut von Karl Anselm von Thurn und Taxis